

Населені пункти та їхні частини
 Ракувек — село в гміні Пшеросль Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ракувек — село в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ракувек — колонія в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ракувек — колонія в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки